Sam Vigneault (né le  à Baie-Comeau, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 

Il passe professionnel avec les Monsters de Cleveland dans la Ligue américaine de hockey en 2016.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2012-2013 || Loups de La Tuque || LHJAAAQ ||5 ||0 ||1 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Boomerang du Cégep André-Laurendeau || RSEQ ||37 ||28 ||32 ||60 ||70 ||10 ||4 ||9 ||13 ||10
|-
|2014-2015 || Golden Knights de Clarkson || ECAC ||31 ||6 ||7 ||13 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Golden Knights de Clarkson || ECAC ||36 ||12 ||14 ||26 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Golden Knights de Clarkson || ECAC ||39 ||12 ||24 ||36 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Monsters de Cleveland || LAH ||16 ||1 ||4 ||5 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Monsters de Cleveland || LAH ||56 ||9 ||13 ||22 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Monsters de Cleveland || LAH ||61 ||4 ||16 ||20 ||32 || 3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2018-2019 || IceMen de Jacksonville || ECHL || 3 || 1 || 5 || 6 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Monsters de Cleveland || LAH ||  57 || 11 || 5 || 16 || 26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Eispiraten Crimmitschau || DEL2 ||  14 || 2 || 12 || 14 || 10 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en septembre 1995
Naissance à Baie-Comeau
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Golden Knights de Clarkson
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur du ETC Crimmitschau
Attaquant de hockey sur glace